El apellido Ziani puede hacer referencia a:

 Marco Antonio Ziani, compositor italiano del barroco; 
 Pietro Andrea Ziani, organista italiano, tío de Marco Antonio Ziani; o
 Karim Ziani, futbolista franco-argelino nacido en 1982.